Polomski ist der Name folgender Personen:

 Jerzy Połomski (bürgerlich Jerzy Pająk; * 1933), polnischer Sänger und Schauspieler
 Thorsten Polomski (* 1976), deutscher Musiker